Le Masters de Paris-Bercy 2005 s'est tenu du 29 octobre au  au Palais omnisports de Paris-Bercy à Paris. C'est un tournoi de l'ATP World Tour de la saison 2005 de l'ATP.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Tableau final

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Paris-Bercy
ATP 2005
Tennis en France en 2005
Tennis en octobre 2005
Sport en novembre 2005